Нижче наведено список 514 муніципалітетів департаменту Сена і Марна.

Сена і Марна

Сена і Марна